Петко Стайнов:
 Стайнов, Петко (1890—1972) — болгарский юрист и государственный деятель.
 Стайнов, Петко (1896—1977) — болгарский композитор, дирижёр, скрипач, пианист, педагог и общественный деятель.